Angola — país do continente africano
Capoeira de Angola — variedade de capoeira
 Galinha-d'angola — ave da família dos numidídeos (Numida meleagris)
Angola (Indiana) — cidade estado-unidense do estado de Indiana
Angola (Delaware) — cidade estado-unidense do estado de Delaware

 

Desambiguações de topônimos